L'Open d'Australie 2022 se déroule du 17 janvier au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Polémique autour de Novak Djokovic et de son expulsion du territoire australien
Cette première levée du Grand Chelem est marquée par la polémique entourant le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Non-vacciné contre la Covid-19 par choix personnel, alors que 97 % du circuit l'est, le Serbe a tout de même obtenu de la direction du tournoi une exemption médicale pour y participer. Cette nouvelle ne manque pas de créer la polémique auprès des Australiens qui ont vécu des restrictions extrêmement lourdes depuis le début de la pandémie et qui voient dans cette dérogation un traitement de faveur. Toutefois, à son arrivée en Australie, la police des frontières lui refuse l'entrée sur le territoire car il n'est pas en mesure de justifier son exemption médicale. Son visa est annulé et le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie est placé dans un centre de rétention pour migrants. 

Commence alors un feuilleton judiciaire en plusieurs actes. Les avocats de Novak Djokovic font appel de la décision. Ils remettent un dossier de  à la justice australienne dans lequel il est notamment écrit que la star aurait contracté le Covid-19 le , justifiant ainsi l'exemption médicale exigée par la Fédération australienne de tennis pour participer au tournoi. Cependant, selon les autorités, cette exemption n'a pas été reconnue comme valable pour autoriser un étranger à arriver sur son sol. On apprend dans le même temps, qu'au lieu d'observer une période d'isolement à la suite de son test positif du 16 décembre, le numéro 1 mondial a participé à plusieurs événements à Belgrade, le jour même de son contrôle positif, sans porter de masque. Et le 18 décembre, il recevait le trophée de L'Équipe de champion des champions 2021 et donnait une longue interview, masqué, et une séance photo, non masqué. 

Le 10 janvier, un juge lève l'annulation du visa du joueur. Selon lui, Djokovic n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne alors sa libération immédiate. On voit alors le champion s'entraîner avec son staff sur les courts du Melbourne Park et précise sur les réseaux sociaux qu'il est bien déterminé à disputer l'Open d'Australie. Cependant, le ministre de l'immigration fait savoir qu'il a la possibilité d'utiliser son « pouvoir personnel d'annulation » et expulser du pays le tenant du titre. Deux nouveaux éléments gênants pour l'athlète sont révélés entre-temps. Une enquête du journal allemand Der Spiegel jette un doute sérieux sur la date du test positif de Novak Djokovic. De plus, sur le formulaire d'entrée sur le territoire australien, le tennisman déclare ne pas avoir voyagé dans les quatorze jours avant son arrivée en Australie alors que pourtant des images le montrent s'entraîner à Marbella en Espagne, le 31 décembre, qui plus est avec les balles de l'Open d'Australie. 

Le 13 janvier, Novak Djokovic est bien présent dans le tableau masculin du tournoi australien. Le lendemain, le visa du numéro un mondial est de nouveau annulé. Cette décision a été prise , a précisé Alex Hawke dans un communiqué. Elle implique que le joueur, qui visait un  titre record du Grand Chelem à l'Open d'Australie, devra quitter le pays sur-le-champ et sera interdit d'entrée de territoire pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances. Djokovic fait de nouveau appel mais doit retourner en rétention dans l'attente d'une décision de justice définitive. Finalement, le 16 janvier, la veille de son entrée en lice dans le tournoi, la Cour fédérale australienne rejette à l'unanimité le recours intenté par le numéro un mondial contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays. Novak Djokovic est alors contraint de quitter le territoire australien par le premier vol.

Favoris et outsiders
Du fait de l'expulsion de Novak Djokovic, les cartes sont rebattues dans le tableau masculin. Daniil Medvedev et Alexander Zverev, respectivement 2 et 3 mondial, apparaissent comme les principaux favoris de cette édition et ont la possibilité de devenir leader du classement en cas de victoire à Melbourne. Cependant, ils devront se méfier de sérieux adversaires, et notamment Rafael Nadal (6 mondial) qui, après une absence de plusieurs mois en 2021 en raison d'une blessure au pied, est revenu à la compétition en remportant d'entrée un titre à Melbourne. Gaël Monfils, également sacré en début d'année à Adélaïde, fait office doutsider, après une saison 2021 compliquée. Présent dans la même partie de tableau que Novak Djokovic, le Français, bien en jambes en ce début de saison, est désormais pratiquement seul en course dans la première partie du tableau et pourrait avoir une route toute tracée jusqu'en quart de finale. Les jeunes Jannik Sinner, Casper Ruud et Carlos Alcaraz, qui se sont révélés pour les deux premiers en intégrant le top 10 l'année dernière, ainsi que Stéfanos Tsitsipás et Matteo Berrettini pourraient jouer les trouble-fête et faire sensation en deuxième semaine.

Chez les femmes, la 1 mondiale, lauréate de deux Majeurs, Ashleigh Barty, fait figure de grande favorite pour le titre. Elle a entamé cette saison par un titre à Adélaïde. Ces principales concurrentes sont Aryna Sabalenka (2 mondiale) qui a atteint deux demi-finales de Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open l'an passé, l'Espagnole Garbiñe Muguruza (3 mondiale), récente vainqueure du Masters et finaliste de ce tournoi en 2020 et la Tchèque Barbora Krejčíková, lauréate de Roland Garros l'année dernière. De nombreuses joueuses apparaissent comme outsiders comme Anett Kontaveit, Paula Badosa ou encore Iga Świątek, qui ont fait toutes les trois leur entrée dans le top 10 en 2021, ainsi que sur la Roumaine Simona Halep, ancienne n°1 mondiale qui a commencé cette année par un titre à Melbourne. Coco Gauff et Elena Rybakina, toutes les deux membres du top 20, font aussi parties des joueuses qui peuvent aller loin dans la compétition.

Forfaits 
Chez les hommes
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby et Tennys Sandgren, de l'Argentin Guido Pella, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Biélorusse Ilya Ivashka, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, du Japonais Kei Nishikori, du Norvégien Casper Ruud, du Serbe et tenant du titre Novak Djokovic, des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka et de l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Ils sont respectivement remplacés par Kamil Majchrzak, Egor Gerasimov, Feliciano López, Maxime Cressy, Damir Džumhur, Carlos Taberner, João Sousa, Philipp Kohlschreiber, Roman Safiullin, Salvatore Caruso, Denis Kudla, Sam Querrey et Ernesto Escobedo.

Chez les femmes
On note les forfaits des Américaines Jennifer Brady et Serena Williams, de l'Argentine Nadia Podoroska, de la Canadienne Bianca Andreescu, des Tchèques Karolína Muchová et Karolína Plíšková, et de la Tunisienne Ons Jabeur.

Elles sont respectivement remplacées par Wang Qiang, Zarina Diyas, Fiona Ferro, Harmony Tan, Magdalena Fręch, Misaki Doi et Irina Bara.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
Au terme d'une rencontre extrêmement accrochée qui aura duré , Adrian Mannarino () se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, après sa victoire à  du matin contre le  mondial, Aslan Karatsev, demi-finaliste sortant. C'est le deuxième top 15 que le Français écarte durant la quinzaine, après Hubert Hurkacz () au . 

Avec les qualifications de Gaël Monfils et Adrian Mannarino, c'est la première fois depuis Wimbledon 2019 que deux Français se hissent en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem et la première fois depuis 2017 à l'Open d'Australie (Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga).

L'Américain Maxime Cressy () se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Simples dames 
La  mondiale et tenante du titre Naomi Osaka est éliminée de la compétition dès le  tour, battue par la jeune américaine de 20 ans Amanda Anisimova ().

L'Australienne Samantha Stosur, âgée de 37 ans, prend sa retraite à l'issue du tournoi. Son dernier match en simple se tient au  tour contre Anastasia Pavlyuchenkova. Elle aura remporté au cours de sa carrière 9 titres en simple dont un Majeur, à l'US Open en 2011, et 28 titre en double, dont quatre en Grand Chelem.

En battant Madison Keys en 1/2 finale, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty devient la première joueuse australienne à atteindre la finale de l'Open d'Australie depuis 1980.

Double messieurs 
Les numéros 1 mondiaux Nikola Mektić et Mate Pavić s'inclinent dès le  contre les invités du tournoi Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios. À l'issue de la rencontre, Nick Kyrgios fait savoir sur les réseaux sociaux que l'entourage de la paire croate les a menacé dans les vestiaires après le match.

Pour la première fois depuis l'édition de 1980, la finale du double messieurs de l'Open d'Australie oppose deux paires australiennes : Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios contre Matthew Ebden et Max Purcell. La dernière fois qu'une équipe composée de deux Australiens a remporté ce tournoi, c'était en 1997, avec Todd Woodbridge et Mark Woodforde.

Double dames 
À l'issue de son élimination au  de la compétition, l'ancienne numéro un mondiale de la discipline Sania Mirza a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison.

Double mixte 
En s'inclinant au  au côté de son partenaire Matthew Ebden, avec lequel elle avait atteint la finale de la discipline l'an dernier, Samantha Stosur disputait son tout dernier match professionnel sur le circuit.

Lauréats 
Chez les hommes, l'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en renversant en finale, après avoir été mené 2 sets 0, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, au terme un combat long de , ce qui en fait la deuxième finale d'un Majeur la plus longue de l'histoire. Il soulève ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem.  Avec cette victoire, Rafael Nadal devient ainsi le recordman de titre en Grand Chelem chez les hommes devant Roger Federer et Novak Djokovic (20), et le quatrième homme de l'histoire à remporter plusieurs fois tous les tournois du Grand Chelem après Roy Emerson, Rod Laver et Novak Djokovic.

Chez les dames, l'Australienne Ashleigh Barty domine en finale Danielle Collins et remporte ainsi son premier Open d'Australie. Il s'agit du  titre WTA de sa carrière, le  en Grand Chelem après Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021. Elle devient ainsi la première australienne à remporter le tournoi depuis Chris O'Neil en 1978.

En double messieurs, Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios décrochent le titre après leur victoire face à leurs compatriotes Matthew Ebden et Max Purcell. Il s'agit de leur  titre respectif en double, le  ensemble, et de leur  sacre en Grand Chelem, toute épreuve confondue. Ils deviennent ainsi la première équipe australienne à remporter le tournoi depuis 1997 et la première paire invitée d'un Majeur de l'histoire à soulever le trophée.

En double dames, les numéros unes mondiales, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková, s'imposent pour la  fois ensemble sur le circuit en écartant en finale Anna Danilina et Beatriz Haddad Maia. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le  en Grand Chelem, leur premier en Australie.

En double mixte, Kristina Mladenovic et Ivan Dodig remporte le tournoi en battant en finale les Australiens invités Jaimee Fourlis et Jason Kubler. Il s'agit de leur  et  titre respectif en double mixte, le premier gagné ensemble.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2022
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022
Open d'Australie 2022